Ристосков може да се отнася за:
 Емил Ристосков (1942 – 2022), български певец
 Христо Ристосков (р. 1971), български футболен съдия